Isonkivenletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isonkivenletto (klippa), Norra Österbotten, Uleåborg, 
 Isonkivenletto (ö), Norra Österbotten, Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar